Brouwerij Facon (Gent), een voormalige brouwerij te Gent actief tot 1969
Brouwerij Facon (Bellegem), een voormalige brouwerij en erfgoed te Bellegem